Хндзорут () — села у Вірменії:

 Хндзорут (Вайоц Дзор) — у марзі (області) Вайоц Дзор.
 Хндзорут (Лорі) — у марзі Лорі.